«Больной человек Европы» () — публицистический штамп, который используется (преимущественно в англоязычной традиции) для обозначения европейского государства, испытывающего продолжительный экономический или социальный кризис.

Термин вошёл в употребление в середине XIX века применительно к Османской империи. Принято считать, что именно так во время обсуждения накануне Крымской войны «восточного вопроса» с британским послом Сеймуром назвал слабеющую державу российский император Николай I.

См. также 
 Больной человек Азии
 Жандарм Европы

Ссылки 
 Зайончковский А. М. Восточная война 1853—1856. СПб: Полигон, 2002.
 Тарле Е. В. «Крымская война»

Османская империя
Европа
Пейоративы